Романо Скальфи (, 12 октября 1923 год, Тьоне-ди-Тренто, провинция Тренто, Королевство Италия — 25 декабря 2016 года, Сериате, провинция Бергамо, Италия) — итальянский священник, богослов, основатель и президент ассоциации «» (ит.: «Russia Cristiana») в Милане и Сериате, Италия, экуменист, советолог и антикоммунист.

Биография 
Родился в семье дорожного мастера в Тьоне-ди-Тренто, провинция Тренто.

Образование 
В 1948 году по окончании семинарии в Архиепархии Тренто рукоположён в сан священника латинского обряда.
 
Благодаря знакомству с немецким иезуитом Густавом Веттером заинтересовался православием, византийским обрядом, Россией — СССР.
 
В 1951 году поступил в Папский Григорианский университет, окончил который по специальности социология. Проживал в Руссикуме. Получил право служения в византийском обряде, который практиковал в русской традиции, был близок к Русскому апостолату.
В 1957 году поступил в Католический университет Святого Сердца в Милане, где изучал политические науки.

«Христианская Россия» 
В 1957 году, по совету руководителя итальянского католического движения «Comunione e Liberazione Общение и Освобождение» священника Луиджи Джуссани, с группой единомышленников основал и возглавил в Милане общественную организацию мирян католиков Ассоциация «Христианская Россия».

Сооснователи 
  — византинист, экзегет и руководитель Амброзианской библиотеки.
 Пьетро Модесто (; 1923—2009) — профессор философии Миланского Католического университета Святого Сердца и университета Мюнхена, переводчик на итальянский язык работ русских философов.
 Адольфо Аснаги (; 1917—2007) — профессор философии в , Канту.
 Нило Кадонна (+ 1997) — священник с опытом работы с советскими Ди-Пи.

Активность центра 

Целью центра стала идея экуменического и межцерковного единства, изучения восточнославянской православной религиозной культуры и помощь верующим и диссидентам в СССР и Восточной Европе.
 
После знакомства с благотворительницей и общественным деятелем Бетти Амбивери, предоставившей собственную виллу в Сериате, провинция Бергамо, развил здесь активность включающую следующие направления:
 Издательство «» («Матрёнин двор»), выпустило более 160 наименований печатной продукции.
 Периодика, «» — журнал на итальянском языке, выходит раз в два месяца, издаётся с 1960-х годов. Русскоязычный вариант «Новая Европа» выходил, всего 20 номеров, в период с 1998 по 2008 год.

 Библиотека «Бетти Амбивери» — включает более 30 000 единиц хранения, ежегодно пополняются приблизительно 300 новыми книгами и 608 наименований периодики, из которых 60 — продолжающиеся. В середине 1970-х годов заведующей библиотекой работала Ирина Иловайская.
 
Среди известных коллекций:
 «Жизнь с Богом».
 Издательство имени Чехова
 Издания РПЦЗ: Типографское братство преподобного Иова Почаевского и Свято-Троицкий монастырь (Джорданвилл)
 «ИМКА-Пресс»
 Собрание «» Кестонский институт
 Коллекции итальяно-русских семей: Замбелли-Кирпичёвых (Giulietta Irina Zambelli Kirpischeff), Периа Паоло (), Георгия Дмитриевича Барановского (1895—1977), Джованни Кодевила () и др.
 Архив в следующих фондах: «Самиздат» — хронология документов: 1968—1985 гг., Объём: всего 5618 дел; «» — хронология: 1978—1988 гг., Объём: № 15 — 78; «Радио Свобода» — передан благодаря Марио Корти и Ирины Иловайской, «Институт по изучению истории и культуры СССР».
 Иконописная «Школа Сериате».
 Международные конференции
 Паломничества и религиозный туризм
 Домовый храм Преображения Господня 
 Хор «Ars Nova»
 С 1991 года в Москве открыт культурный центр «Духовная библиотека».

В 1996 году Скальфи стал инициатором скандала, отслужив католическую мессу в Мирожском монастыре Пскова, как следствие наместник монастыря архимандрит Зинон (Теодор) и иконописец монах Павел (Бесчасный) с братией покинули обитель и основали скит в деревне Малая Гверстонь Псковской области.

Труды 
 Скальфи Романо. Я с вами до скончания века. М: Христианская Россия, 2000. ISBN 5-87078-027-9
 Скальфи Романо. Краткая история Католической церкви. М: НПКЦ Духовная библиотека, 2018. 218 с. ISBN (EAN): 9785990829527
 Scalfi Romano. Testimoni dell’Agnello: Martiri per la fede in Urss, Seriate. La Casa di Matriona, 2001. ISBN 88-87240-15-9
 Scalfi Romano. La mia Russia. Samizdat: una risposta al grido dell’uomo di oggi. Seriate: La Casa di Matriona, 2017.

Примечания

Литература 
 Colognesi Pigi. Padre Scalfi: L’avventura di Russia Cristianaю Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2017. p. 240.

См. также 
 Школа Сериате
 Бетти Амбивери
 Руссикум
 Русский апостолат

Ссылки 
 Интервью
 С. Каприо в Сибирской католической газете
 Russia cristiana

Католическое духовенство Италии
Католические священники Италии
Католические богословы
Российская грекокатолическая церковь
Советологи
Выпускники Руссикума
Холодная война
Выпускники Папского Григорианского университета
Персоналии:Бергамо